Taft může být:
příjmení
 William Howard Taft – bývalý prezident USA
 Hellen Herron Taft – bývalá první dáma USA, manželka Williama Howarda Tafta
 Bob Taft – guvernér amerického státu Ohio
věc
 taft (tkanina) – textilní tkanina (též zvané taffeta)
 Daihatsu Taft – automobil
 Taft (řeka) – německá řeka – přítok Ulteru
 Taft (Jazd) – kraj v provincii Jazd v Íránu
 Taft-Harley Act – judikát americké sněmovny reprezentantů z počátku 20. století
 Taft-Kacurovo memorandum – memorandum
 Taft, část města Lincoln City (Oregon)
 Taft, kosmetická řada firmy Schwarzkopf

Externí odkazy